

Cinema 
One Night – cortometraggio del 1915 diretto da George Lessey
One Night – cortometraggio del 1915 diretto da Arthur Hill 
One Night – film del 1916 prodotto dalla Vitagraph Company of America
One Night – cortometraggio del 1918 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 One Night – film del 2007 diretto da Michael Knowles

Musica 
 One Night – singolo di Elvis Presley del 1958
 One Night... – album di Greg Brown del 1983
 One Night – traccia dell'album In Blue dei The Corrs del 2000
 One Night – album di Marco Calliari del 2016